Клейнвехтер — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Клейнвехтер, Фридрих
 Клейнвехтер, Людвиг